Tanganyika (territorium), een mandaatgebied en later trustschap onder Brits bestuur (1922-1961)
 Tanganyika (1961-1962), de daaruit voortgekomen onafhankelijke monarchie (1961-1962)
 Republiek Tanganyika, de daaruit voortgekomen onafhankelijke republiek (1962-1964)
 Tanganyika (provincie), een provincie in DR Congo

Zie ook
 Tanzania, de naam voor Tanganyika sinds de vereniging met Zanzibar
 Tanganyikameer, een meer in Tanzania
 Duits-Oost-Afrika